Ла-Вилья-де-Дон-Фадрике () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 83 км². Население — 4170 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 83 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 La Villa de Don Fadrique
 La Villa de Don Fadrique en Google Maps
 
 Mispueblos.es

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо